Allahverdi Baghirov (1946-1992), officier, politicien et entraîneur azerbaïdjanais.
 Kamran Baghirov (1933-2000), homme politique azerbaïdjanais.
 Mir Jafar Baghirov (1896-1956), personnalité politique azerbaïdjanaise.
 Zakir Baghirov (1916-1996), compositeur azerbaïdjanais.

Homonymie de patronyme azéri